Касас-де-Гарсимолина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 38,69 км². Население — 32 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Куэнки